Soko (Gračanica, BiH), naseljeno mjesto u sastavu općine Gračanica, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH,
 Soko, bivše poduzeće za proizvodnju borbenih zrakoplova u SFRJ sa sjedištem u Mostaru.

Vidi i:
 Sokol (razdvojba)